Лос Баранкос има више значења:

 Лос Баранкос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Баранкос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Баранкос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Баранкос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Баранкос (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Баранкос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику